Танлакут има више значења:

 Танлакут, Лабор Запата (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Танлакут, Пуебло де Танлакут (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику